Ludvig Rensfeldt (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il a débuté avec le Brynäs IF. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le Salavat Ioulaïev Oufa. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au second tour, à la  au total par les Blackhawks de Chicago. Il est choisi en quarante-neuvième position lors de la sélection européenne 2011 de la Ligue canadienne de hockey par le Sting de Sarnia. Il part alors en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SHL 
2015-2016 : remporte l'Årets rookie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Brynäs IF || J20 Superelit || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Brynäs IF || J20 Superelit || 39|| 21|| 29|| 50|| 37|| 5|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2010-2011 || Brynäs IF || J20 Superelit || 26|| 17|| 19|| 36|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Brynäs IF || Elitserien|| 16|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Bofors IK || Allsvenskan|| 11|| 5|| 2|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Sting de Sarnia || LHO|| 58|| 22|| 21|| 43|| 18|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2012-2013|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 52|| 9|| 30|| 39|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 47|| 7|| 7|| 14|| 14|| 10|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Rögle BK || Allsvenskan || 48|| 16|| 11|| 27|| 12|| 10|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2015-2016|| Rögle BK || SHL || 52|| 15|| 12|| 27|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Rögle BK || SHL || 48 || 13 || 18 || 31 || 10 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2017-2018|| Rögle BK || SHL || 52|| 10|| 14|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Timrå IK || SHL || 49 || 9 || 16 || 25 || 10 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2019-2020|| Örebro HK || SHL || 52|| 8|| 7|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Örebro HK || SHL || 50|| 8|| 12 || 20 || 36 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2021-2022|| Djurgårdens IF || SHL ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2010 || Championnat du monde moins de 18 ans ||6||6||6||12|| 4 || +7 ||  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 5|| 6|| 6|| +2||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1992
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Salavat Ioulaïev Oufa
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Malmö Redhawks
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du Timrå IK
Joueur du Örebro HK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)